Der Grand Prix Hassan II 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. April 2009 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Houston die US Men’s Clay Court Championships gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der letztjährige Einzelsieger Gilles Simon verteidigte seinen Titel in diesem Jahr nicht. Die Einzelkonkurrenz konnte Juan Carlos Ferrero für sich entscheiden, im Finale setzte er sich gegen Florent Serra durch. Dies war der erste Titel im laufenden Jahr und sein zwölfter ATP-Titel insgesamt. Im Doppel waren Albert Montañés und Santiago Ventura die Titelverteidiger, sie schieden in diesem Jahr jedoch im Viertelfinale gegen Łukasz Kubot und Oliver Marach aus. Diese siegten im diesjährigen Finale gegen Simon Aspelin und Paul Hanley in drei Sätzen. Für Kubot war es der erste Doppel-Titel seiner Karriere, für Marach der dritte, nachdem er mit seinem ehemaligen Doppel-Partner Michal Mertiňák bereits zwei Turnier gewinnen konnte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 US-Dollar Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 4. bis 6. April 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Casablanca